El Torneig d'Hamburg 2015, oficialment conegut com a bet-at-home Open 2015, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP. La 108a edició del torneig es va celebrar entre el 27 de juliol i el 2 d'agost de 2015 a l'Am Rothenbaum d'Hamburg, Alemanya.

El tennista balear Rafael Nadal va guanyar el tercer títol de la temporada. Amb aquest títol va ampliar el seu registre d'aconseguir un títol sobre terra batuda a Europa des de 2004 (onze anys consecutius).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2015
ATP World Tour 2015